Светулка може да се отнася за:

 светулка – насекоми от разред Coleoptera;
 Светулка – село в област Кърджали;
 „Светулка“ – природонаучно списание (1899 – 1900);
 „Светулка“ – детско списание (1904 – 1947).